Di seguito una lista di asteroidi dal numero 560001 al 561000 con data di scoperta e scopritore.

560001-560100 

|-
| 560001 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560002 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560003 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560004 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560005 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560006 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560007 - || ||  || NEAT
|-
| 560008 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560009 - || ||  || Wasserman, L. H., Buie, M. W.
|-
| 560010 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560011 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560012 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560013 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 560014 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560015 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560016 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560017 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560018 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560019 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560020 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560021 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560022 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560023 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560024 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560025 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560026 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560027 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560028 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560029 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560030 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560031 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560032 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560033 - || ||  || CSS
|-
| 560034 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560035 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560036 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560037 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560038 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 560039 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560040 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560041 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560042 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560043 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560044 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560045 - || ||  || CSS
|-
| 560046 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560047 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560048 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560049 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560050 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560051 - || ||  || CSS
|-
| 560052 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560053 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560054 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560055 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560056 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560057 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560058 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560059 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560060 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560061 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560062 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560063 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560064 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560065 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560066 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560067 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560068 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560069 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560070 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560071 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560072 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560073 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560074 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560075 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560076 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560077 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560078 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560079 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560080 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560081 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560082 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560083 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560084 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560085 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560086 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560087 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560088 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560089 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560090 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560091 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560092 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560093 - || ||  || NEAT
|-
| 560094 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560095 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560096 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560097 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560098 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560099 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560100 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

560101-560200 

|-
| 560101 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560102 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560103 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560104 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560105 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560106 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560107 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560108 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560109 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560110 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560111 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560112 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560113 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560114 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560115 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560116 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560117 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560118 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560119 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560120 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560121 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560122 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560123 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560124 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560125 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560126 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560127 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560128 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560129 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560130 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560131 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560132 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560133 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560134 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560135 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560136 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 560137 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560138 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560139 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560140 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560141 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560142 - || ||  || CSS
|-
| 560143 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560144 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560145 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560146 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560147 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560148 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560149 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560150 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560151 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560152 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560153 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560154 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560155 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560156 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560157 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560158 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560159 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560160 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560161 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560162 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560163 - || ||  || NEAT
|-
| 560164 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560165 - || ||  || CSS
|-
| 560166 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560167 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560168 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560169 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560170 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560171 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560172 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560173 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560174 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560175 - || ||  || CSS
|-
| 560176 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560177 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560178 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560179 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560180 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560181 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560182 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560183 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560184 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560185 - || ||  || NEAT
|-
| 560186 - || ||  || NEAT
|-
| 560187 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560188 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560189 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560190 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560191 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560192 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560193 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560194 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560195 - || ||  || NEAT
|-
| 560196 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560197 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560198 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560199 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560200 - || ||  || Spacewatch
|}

560201-560300 

|-
| 560201 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560202 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560203 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560204 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560205 - || ||  || CSS
|-
| 560206 - || ||  || NEAT
|-
| 560207 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560208 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560209 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560210 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560211 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560212 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560213 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560214 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560215 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560216 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560217 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560218 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560219 - || ||  || CSS
|-
| 560220 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560221 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560222 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560223 - || ||  || CSS
|-
| 560224 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560225 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560226 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560227 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560228 - || ||  || ESA OGS
|-
| 560229 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560230 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 560231 - || ||  || CSS
|-
| 560232 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560233 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560234 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560235 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560236 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560237 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560238 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560239 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560240 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560241 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560242 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560243 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560244 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560245 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560246 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560247 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560248 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560249 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560250 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560251 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560252 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560253 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560254 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560255 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560256 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560257 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560258 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560259 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560260 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560261 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560262 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560263 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560264 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560265 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560266 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560267 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560268 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560269 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560270 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560271 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560272 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560273 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560274 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560275 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560276 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560277 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560278 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560279 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560280 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560281 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560282 - || ||  || CSS
|-
| 560283 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560284 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560285 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560286 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560287 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560288 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560289 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560290 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560291 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560292 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560293 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560294 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560295 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560296 - || ||  || CSS
|-
| 560297 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560298 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560299 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560300 - || ||  || Pan-STARRS 1
|}

560301-560400 

|-
| 560301 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560302 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560303 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560304 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560305 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560306 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560307 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560308 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560309 - || ||  || Wasserman, L. H., Buie, M. W.
|-
| 560310 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560311 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560312 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560313 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560314 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560315 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560316 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560317 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560318 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560319 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560320 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560321 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560322 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560323 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560324 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560325 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560326 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560327 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560328 - || ||  || CSS
|-
| 560329 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560330 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560331 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560332 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560333 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560334 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560335 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560336 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560337 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560338 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560339 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560340 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560341 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560342 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560343 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560344 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560345 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560346 - || ||  || CSS
|-
| 560347 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560348 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560349 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560350 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 560351 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560352 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560353 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560354 Chrisnolan || ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 560355 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560356 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560357 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560358 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560359 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560360 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560361 - || ||  || NEAT
|-
| 560362 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560363 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560364 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560365 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560366 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560367 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560368 - || ||  || NEAT
|-
| 560369 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560370 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560371 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560372 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560373 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560374 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560375 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560376 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560377 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560378 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560379 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560380 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560381 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560382 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560383 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560384 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560385 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560386 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560387 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560388 Normafa || ||  || Hodosan, G.
|-
| 560389 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560390 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560391 - || ||  || CSS
|-
| 560392 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560393 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560394 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560395 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560396 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560397 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560398 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560399 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560400 - || ||  || Spacewatch
|}

560401-560500 

|-
| 560401 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560402 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560403 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560404 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560405 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560406 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560407 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560408 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560409 - || ||  || NEAT
|-
| 560410 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560411 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560412 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560413 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560414 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560415 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560416 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560417 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560418 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560419 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560420 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560421 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560422 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560423 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560424 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560425 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560426 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560427 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560428 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560429 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560430 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560431 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560432 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 560433 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560434 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560435 - || ||  || AMOS
|-
| 560436 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560437 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560438 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560439 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560440 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560441 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560442 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560443 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560444 - || ||  || Kugel, C. R. F.
|-
| 560445 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560446 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560447 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560448 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560449 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560450 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560451 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560452 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560453 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560454 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560455 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560456 - || ||  || Ries, W.
|-
| 560457 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560458 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560459 - || ||  || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 560460 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560461 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560462 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560463 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560464 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560465 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560466 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560467 - || ||  || Molnar, L.
|-
| 560468 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560469 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560470 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560471 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560472 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560473 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560474 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560475 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560476 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560477 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560478 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560479 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560480 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560481 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560482 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560483 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560484 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560485 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560486 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560487 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560488 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560489 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560490 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560491 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560492 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560493 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560494 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 560495 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560496 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560497 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560498 - || ||  || NEAT
|-
| 560499 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560500 - || ||  || Siding Spring Survey
|}

560501-560600 

|-
| 560501 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560502 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560503 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560504 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560505 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560506 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560507 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560508 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560509 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560510 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560511 - || ||  || NEAT
|-
| 560512 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560513 - || ||  || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 560514 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560515 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560516 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560517 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560518 - || ||  || NEAT
|-
| 560519 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560520 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560521 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560522 Gombaszögi || ||  || Kiraly, A.
|-
| 560523 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560524 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560525 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560526 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560527 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560528 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560529 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560530 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560531 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560532 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560533 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560534 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560535 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560536 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560537 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560538 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560539 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560540 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560541 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560542 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560543 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560544 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560545 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560546 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560547 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560548 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560549 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560550 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560551 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560552 - || ||  || Sheppard, S. S., Trujillo, C.
|-
| 560553 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560554 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560555 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560556 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560557 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560558 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560559 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560560 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560561 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560562 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560563 - || ||  || Allen, L., James, D.
|-
| 560564 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560565 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560566 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560567 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560568 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560569 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560570 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560571 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560572 - || ||  || CSS
|-
| 560573 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560574 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560575 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560576 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560577 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560578 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560579 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560580 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560581 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560582 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560583 - || ||  || NEAT
|-
| 560584 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560585 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560586 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560587 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560588 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560589 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560590 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560591 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560592 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560593 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560594 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560595 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560596 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560597 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560598 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560599 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560600 - || ||  || Pan-STARRS 1
|}

560601-560700 

|-
| 560601 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560602 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560603 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560604 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560605 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560606 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560607 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560608 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560609 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560610 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560611 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560612 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560613 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560614 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560615 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560616 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560617 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560618 - || ||  || CSS
|-
| 560619 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560620 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560621 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560622 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560623 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560624 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560625 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560626 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 560627 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560628 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560629 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560630 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560631 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560632 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560633 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560634 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560635 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560636 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560637 - || ||  || Sarneczky, K.
|-
| 560638 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560639 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560640 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560641 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560642 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 560643 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560644 - || ||  || LONEOS
|-
| 560645 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560646 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560647 - || ||  || NEAT
|-
| 560648 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560649 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560650 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560651 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560652 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560653 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560654 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560655 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560656 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560657 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560658 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560659 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560660 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560661 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560662 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560663 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560664 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560665 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560666 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560667 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560668 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560669 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560670 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560671 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560672 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560673 - || ||  || NEAT
|-
| 560674 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560675 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560676 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560677 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560678 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560679 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560680 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560681 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560682 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560683 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560684 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560685 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560686 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560687 - || ||  || NEAT
|-
| 560688 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560689 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560690 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560691 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560692 - || ||  || NEAT
|-
| 560693 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560694 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560695 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560696 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560697 - || ||  || NEAT
|-
| 560698 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560699 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560700 - || ||  || Spacewatch
|}

560701-560800 

|-
| 560701 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 560702 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560703 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560704 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560705 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560706 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560707 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560708 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560709 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560710 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560711 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560712 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560713 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560714 - || ||  || LINEAR
|-
| 560715 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560716 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560717 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560718 - || ||  || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 560719 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560720 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560721 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560722 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560723 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560724 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560725 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560726 - || ||  || NEAT
|-
| 560727 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560728 - || ||  || NEAT
|-
| 560729 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560730 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560731 - || ||  || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 560732 - || ||  || NEAT
|-
| 560733 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560734 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560735 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560736 - || ||  || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 560737 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560738 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560739 - || ||  || NEAT
|-
| 560740 - || ||  || CSS
|-
| 560741 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560742 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560743 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560744 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560745 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560746 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560747 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560748 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560749 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560750 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560751 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560752 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560753 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560754 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560755 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560756 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560757 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560758 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560759 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560760 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560761 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560762 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560763 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560764 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560765 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560766 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560767 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560768 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560769 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560770 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560771 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560772 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560773 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560774 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560775 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560776 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560777 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560778 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560779 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560780 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560781 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560782 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560783 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560784 - || ||  || CSS
|-
| 560785 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560786 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560787 - || ||  || AMOS
|-
| 560788 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560789 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560790 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560791 - || ||  || NEAT
|-
| 560792 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560793 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560794 Ugoboncompagni || ||  || K. Černis, R. P. Boyle
|-
| 560795 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560796 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560797 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560798 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560799 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560800 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

560801-560900 

|-
| 560801 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560802 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560803 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560804 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560805 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560806 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560807 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560808 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560809 - || ||  || Pan-STARRS 2
|-
| 560810 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560811 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560812 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560813 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560814 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560815 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560816 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560817 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560818 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560819 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560820 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560821 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560822 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560823 - || ||  || NEAT
|-
| 560824 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560825 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560826 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560827 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560828 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560829 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560830 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560831 - || ||  || LONEOS
|-
| 560832 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560833 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560834 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560835 - || ||  || NEAT
|-
| 560836 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560837 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560838 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560839 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560840 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560841 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560842 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560843 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560844 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560845 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560846 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560847 - || ||  || NEAT
|-
| 560848 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560849 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560850 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560851 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560852 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560853 - || ||  || CSS
|-
| 560854 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560855 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560856 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560857 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560858 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560859 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560860 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560861 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 560862 - || ||  || CSS
|-
| 560863 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560864 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560865 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560866 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560867 - || ||  || AMOS
|-
| 560868 - || ||  || NEAT
|-
| 560869 - || ||  || NEAT
|-
| 560870 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560871 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560872 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560873 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560874 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560875 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560876 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560877 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560878 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 560879 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 560880 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560881 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560882 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560883 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560884 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560885 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560886 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560887 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560888 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560889 - || ||  || Ticha, J., Tichy, M.
|-
| 560890 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560891 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560892 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560893 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560894 - || ||  || La Palma
|-
| 560895 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560896 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560897 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560898 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560899 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560900 - || ||  || LONEOS
|}

560901-561000 

|-
| 560901 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560902 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560903 - || ||  || AMOS
|-
| 560904 - || ||  || NEAT
|-
| 560905 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560906 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560907 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560908 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560909 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560910 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560911 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560912 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560913 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560914 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560915 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560916 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560917 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560918 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560919 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560920 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560921 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560922 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560923 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560924 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560925 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 560926 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560927 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560928 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560929 - || ||  || NEAT
|-
| 560930 - || ||  || NEAT
|-
| 560931 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560932 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560933 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560934 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560935 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560936 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560937 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560938 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560939 - || ||  || NEAT
|-
| 560940 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560941 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560942 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560943 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560944 - || ||  || LONEOS
|-
| 560945 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560946 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560947 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560948 - || ||  || AMOS
|-
| 560949 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560950 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560951 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560952 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560953 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560954 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 560955 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560956 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560957 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560958 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560959 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560960 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560961 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560962 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560963 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560964 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560965 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560966 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560967 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560968 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560969 - || ||  || OAM Observatory
|-
| 560970 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560971 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560972 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560973 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 560974 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560975 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560976 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560977 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560978 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560979 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560980 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560981 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560982 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560983 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560984 - || ||  || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 560985 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560986 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560987 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560988 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560989 - || ||  || Spacewatch
|-
| 560990 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560991 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560992 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560993 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560994 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560995 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560996 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 560997 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 560998 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 560999 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 561000 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 

 

0560001